Scharff ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Scharff (1845–1903), österreichischer Medailleur
 Benjamin Scharff (1651–1702), deutscher Arzt
 Caesar Scharff (1864–1902), deutscher Bildhauer
 Constance Scharff (* 1959), deutsche Biologin
 Constantin Alexander Scharff (1816–1900), deutscher Unternehmer und Kammerfunktionär 
 Edwin Scharff (1887–1955), deutscher Bildhauer und Maler
 Erich Scharff (1899–1994), deutscher Pädagoge, Mundartschriftsteller und Komponist 
 Friedrich Scharff (1845–1918), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Erlangen
 Gertrude Scharff, Geburtsname von Gertrude Goldhaber (1911–1998), deutsch-amerikanische Physikerin
 Gottfried Scharff (1782–1855), deutscher Kaufmann und Politiker
 Gottfried Balthasar Scharff (1676–1744), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Heinrich Scharff (1803–1877), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Parlamentarier
 Heinz Scharff (1920–2014), österreichischer General
 Hermann Schmidt-Scharff (1904–1984), deutscher Architekt und Genealoge
 Ilona Scharff (1888–1964), ungarische Schauspielerin
 Johannes Scharff (1595–1660), deutscher Theologe und Philosoph
 Johann Martin Scharff (1784–1860), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Julius August Scharff (1812–1876), deutscher Richter und Politiker
 Marilena Scharff (* 1992), deutsche Leichtathletin
 Martin Scharff (* 1963), deutscher Koch

 Werner Scharff (1912–1945),  deutscher Widerstandskämpfer
 Wolfgang Schmidt-Scharff (1869–1954), deutscher Jurist und Historiker

Siehe auch:
 Scharf
 Scharpf
 Scharpff